— аниме-сериал, основанный на научно-фантастическом романе Рё Мидзуно. Выпущен студией J.C. Staff в 2005 год.

Сюжет 
Группа выпускников военного училища вместе с офицерами-инструкторами отправляется в тренировочный полёт на корабле планетарной системы Киби — «Аматэрасу». Однако по возвращении их ждёт неприятный сюрприз: остальные корабли оказались разрушенными, а власть над планетой перешла к захватчикам — содружеству планет Генриетты. Однако команда, чьё большинство из около 30 человек составляли девушки, принимает решение не сдаваться, а начать с ними борьбу.

При финансовой поддержке межгалактического телевидения они обеспечивают свой корабль всем необходимым, а взамен отважные корреспонденты ведут прямые репортажи с борта мятежного корабля на тысячи и тысячи планет. Вскоре дальний родственник одной из девушек, когда-то бывший премьер-министром Киби, объявляет себя лидером правительства в изгнании.

Список персонажей 
 — главный персонаж и офицер «Аматэрасу». Её отличает отличная стратегическая проработка действий.
 Сэйю: Сидзука Ито

 — одна из самых активных членов команды, в обычных ситуациях спокойная и сдержанная.
 Сэйю: Акэно Ватанабэ

 — одна из самых близких подруг Синон, специалист по астрономии.
 Сэйю: Масуми Асано

 — командующий «Аматэрасу».
 Сэйю: Юкимаса Оби

Музыка 
Открывающая тема
 «radiance»
 Исполняет: Мами Кавада
Закрывающая тема
 «Chi ni Kaeru ~on the Earth~»
 Исполняет: Kotoko

Ссылки 
 Страница аниме  на сайте телекомпании TV Tokyo.

J.C. Staff